Legrand steht für:
 Legrand (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Legrand (Unternehmen), französischer Hersteller von Elektrobauteilen
 Legrand (Automobilhersteller), ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Albert Legrand, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Lagrand
 Le Grand
 Legrant